Серге́й Ма́лышев:
 Малышев, Сергей Андреевич (1854—1920) — русский революционер, народник.
 
 Малышев, Сергей Викторович (род. 1975) — российский стрелок.
 Малышев, Сергей Иванович (1884—1967) — советский энтомолог, основатель Хопёрского заповедника в Воронежской области.
Малышев, Сергей Иванович (1906—1971) — советский металлург, лауреат Сталинской премии.
 Малышев, Сергей Юрьевич (род. 1975) — российский игрок в мини-футбол, защитник.